Amerikai Egyesült Államok
 Lowell (Arizona)
 Lowell (Arkansas)
 Lowell (Észak-Karolina)
 Lowell (Florida)
 Lowell (Idaho)
 Lowell (Bartholomew megye, Indiana)
 Lowell (Lake megye, Indiana)
 Lowell (Kalifornia)
 Lowell (Maine)
 Lowell (Massachusetts)
 Lowell (Michigan)
 Lowell (Nyugat-Virginia)
 Lowell (Seneca megye, Ohio)
 Lowell (Washington megye, Ohio)
 Lowell (Oregon)
 Lowell (város, Vermont)
 Lowell (statisztikai település, Vermont)
 Lowell (város, Wisconsin)
 Lowell (falu, Wisconsin)
 Lowell Point (Alaszka)